«То́пи» — российский мистический сериал, снятый режиссёром Владимиром Мирзоевым по сценарию Дмитрия Глуховского. Главные роли в нём сыграли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Софья Володчинская и Екатерина Шпица. Премьера сериала состоялась 28 января 2021 года на видеосервисе «КиноПоиск HD».

Сюжет 
В центре сюжета находятся несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдалённый монастырь, расположенный неподалёку от деревни Топи в Архангельской области. По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и всё больше погружаются в мир Топей, полный тайн.

В ролях

В главных ролях 
 Иван Янковский — Денис (Дэн) Титов
 Тихон Жизневский — Максим (Макс) Кольцов
 Анастасия Крылова — Софья (Соня) Громковская
 Софья Володчинская — Эля Мусаева
 Екатерина Шпица — Катя Лебядкина

Второстепенные герои 
 Максим Суханов — Хозяин / Виталий Вениаминович Алябьев, глава химзавода
 Вероника Мохирева — Арина, самая молодая жительница деревни Топи Александр Доронин — Козлов, капитан милиции, участковый Татьяна Владимирова — Анна Петровна (баба Нюра) Марина Васильева — Лиза Громковская, погибшая сестра Сони Игорь Подливальчев — отец Илья, священник-настоятель монастыря Кирилл Полухин — Обожжённый, ветеран Чеченской войны (4 и 5 серия) / Аркадий Федотов, пропавший полицейский Антон Макуха — Ренат Измайлов (Чучундра), зэк Дмитрий Глазачев — Пётр Кусков (Хорь), зэк Александр Парфенович — Вениамин Алексеевич Костров, муж бабы Нюры Лариса Горцева — безумная женщина (постаревшая Катя) Вадим Цаллати — Дауд, жених Эли (1 и 6 серия) Александра Бортич — Саша, подруга Дениса (1 серия) Гела Месхи — Иван, сын Хозяина (7 серия)''

Список серий

Производство 
Сценарий для сериала написал Дмитрий Глуховский, который на своей странице в Instagram охарактеризовал «Топи» как «безумный бэд трип триллер». По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло десять лет, пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров.

Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм» близ деревни Каменка Смолевичского района Минской области. Герои проезжают посёлок Мудьюга в Архангельской области, а вот деревни Топи на карте России нет.

Саундтрек к сериалу был написан дуэтом АИГЕЛ.

Восприятие 

Несколько изданий заранее внесли «Топи» в число самых ожидаемых сериалов года. После премьеры сериал получил смешанные отзывы. Рецензенты отмечают высокое качество операторской работы, а наряду с ним — художественную бедность сюжета, плохую проработку персонажей, неудовлетворительное встраивание в сюжет политического высказывания, искусственность и скомканность финала.

Примечания 

Телесериалы на русском языке
Телесериалы России, запущенные в 2021 году
Телесериалы России, завершённые в 2021 году
Мистические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD